Владислав Шадрин:
 Шадрин, Владислав Ливерьевич (1958—2021) — российский автор-исполнитель.